

Sciences et techniques 
 En botanique, les asclépiades sont des plantes herbacées vivaces de la famille des asclépiadacées.

Sciences humaines et sociales 
 Les Asclépiades sont le nom donné dans la Grèce antique à diverses familles vouées à l'exercice de la médecine.
 Le vers asclépiade est un vers métré utilisé notamment par Horace.

Anthroponyme 
 Asclépiade est un poète lyrique grec du  (?).
 Asclépiade de Tragilos est un mythographe grec de la seconde moitié du 
 Asclépiade de Phlionte est un philosophe grec de l'école d'Érétrie de la fin du  et du début du , ami de Ménédème d'Érétrie.
 Asclépiade de Samos est un poète bucolique grec du , maître de Théocrite.
 Asclépiade de Bithynie est un médecin grec de la fin du 
 Asclépiade de Myrlée est un grammairien grec du 
 Asclépiade d'Antioche est un évêque du .